Блажівська сільська рада — орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України

 Блажівська сільська рада — Львівська область, Самбірський район
 Блажівська сільська рада — Рівненська область, Рокитнівський район